|-
| (5801) Вазарели (Vasarely) || 1984 BK || 26 января 1984 || Клеть || А. Мркос
|-
| (5802) Casteldelpiano ||  || 27 апреля 1984 || Ла-Силья || В. Феррери, В. Дзаппала
|-
| (5803) Отзи (Otzi) || 1984 OA || 21 июля 1984 || Клеть || А. Мркос
|-
| (5804) Бамбинидипрага (Bambinidipraga) ||  || 9 сентября 1985 || Клеть || А. Мркос
|-
| (5805) Глазго (Glasgow) || 1985 YH || 18 декабря 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5806) Арчирой (Archieroy) ||  || 11 января 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5807) Мшатка (Mshatka) ||  || 30 августа 1986 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (5808) Бабель (Babelʹ) ||  || 27 августа 1987 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (5809) Кулибин (Kulibin) ||  || 4 сентября 1987 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (5810) 1988 EN || 1988 EN || 10 марта 1988 || Гэкко || Ё. Осима
|-
| (5811) Кек (Keck) || 1988 KC || 19 мая 1988 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5812) Jayewinkler ||  || 11 августа 1988 || Сайдинг-Спринг || A. J. Noymer
|-
| (5813) Eizaburo || 1988 VL || 3 ноября 1988 || Тиёда || Т. Кодзима
|-
|  ||  || 11 декабря 1988 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5815) Синсэнгуми (Shinsengumi) || 1989 AH || 3 января 1989 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (5816) Потсдам (Potsdam) ||  || 11 января 1989 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (5817) Робертфразер (Robertfrazer) || 1989 RZ || 5 сентября 1989 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|  ||  || 5 сентября 1989 || Озеро Текапо || Алан Гилмор,  Памела Килмартин
|-
| (5819) Lauretta ||  || 29 октября 1989 || Серро-Тололо || Шелте Бас
|-
| (5820) Бабельсберг (Babelsberg) ||  || 23 октября 1989 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (5821) Юкиомаэда (Yukiomaeda) || 1989 VV || 4 ноября 1989 || Симидзу || В. Какэи, М. Кидзава, Т. Урата
|-
| (5822) Масакити (Masakichi) || 1989 WL || 21 ноября 1989 || Окутама || Ц. Хиоки, С. Хаякава
|-
| (5823) Орё (Oryo) || 1989 YH || 20 декабря 1989 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (5824) Инагаки (Inagaki) || 1989 YM || 24 декабря 1989 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (5825) Ракуёу (Rakuyou) ||  || 21 января 1990 || Дайник || А. Сугиэ
|-
| (5826) Bradstreet || 1990 DB || 16 февраля 1990 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5827) Летунов (Letunov) ||  || 15 ноября 1990 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (5828) 1991 AM || 1991 AM || 14 января 1991 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (5829) Исидагоро (Ishidagoro )||  || 11 февраля 1991 || Такане || С. Отомо, О. Мурамацу
|-
| (5830) Симохиро (Simohiro) || 1991 EG || 9 марта 1991 || Ojima || Ц. Ниидзима, Т. Урата
|-
| (5831) Диззи (Dizzy) || 1991 JG || 4 мая 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5832) Martaprincipe ||  || 15 июня 1991 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5833) Петерсон (Peterson) || 1991 PQ || 5 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 28 сентября 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5835) Mainfranken ||  || 21 сентября 1992 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (5836) 1993 MF || 1993 MF || 22 июня 1993 || Паломар || Элеанор Хелин, Кеннет Лоуренс
|-
| (5837) Гедин (Hedin) || 2548 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5838) Гамсун (Hamsun) || 2170 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5839) ГОИ (GOI) ||  || 21 сентября 1974 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5840) Рэйбраун (Raybrown) || 1978 ON || 28 июля 1978 || Перт || -
|-
| (5841) Стоун (Stone) || 1982 ST || 19 сентября 1982 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5842) Cancelli ||  || 8 февраля 1986 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (5843) 1986 UG || 1986 UG || 30 октября 1986 || Тоёта (город) || К. Судзуки, Т. Урата
|-
| (5844) 1986 UQ || 1986 UQ || 28 октября 1986 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (5845) Дейвидбрюстер (Davidbrewster) || 1988 QP || 19 августа 1988 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (5846) Гессен (Hessen) ||  || 11 января 1989 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (5847) Вакия (Wakiya) || 1989 YB || 18 декабря 1989 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (5848) Харуторико (Harutoriko )||  || 30 января 1990 || Кусиро || М. Мацуяма, К. Ватанабэ
|-
| (5849) Bhanji ||  || 27 апреля 1990 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5850) Масахару (Masaharu) || 1990 XM || 8 декабря 1990 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (5851) Инагава (Inagawa) ||  || 23 февраля 1991 || Karasuyama || С. Инода, Т. Урата
|-
| (5852) Nanette || 1991 HO || 19 апреля 1991 || Паломар || Кэролин Шумейкер, Дэвид Леви
|-
| (5853) 1992 QG || 1992 QG || 26 августа 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5854) 1992 UP || 1992 UP || 19 октября 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5855) Юкицуна (Yukitsuna) ||  || 16 октября 1992 || Якиимо || A. Натори, Т. Урата
|-
|  ||  || 5 января 1994 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5857) Неглинка (Neglinka) ||  || 3 октября 1975 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (5858) Боровицкая (Borovitskia) ||  || 28 сентября 1978 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (5859) Остоженка (Ostozhenka) ||  || 23 марта 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5860) Динкунц (Deankoontz) ||  || 28 августа 1981 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (5861) Glynjones || 1982 RW || 15 сентября 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5862) Саканоуэ (Sakanoue) || 1983 AB || 13 января 1983 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (5863) Тара (Tara) || 1983 RB || 7 сентября 1983 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (5864) Монгольфье (Montgolfier) ||  || 2 сентября 1983 || Андерсон-Меса || Н. Томас
|-
| (5865) Куалытемоцрина (Qualytemocrina) || 1984 QQ || 31 августа 1984 || Клеть || А. Мркос
|-
| (5866) Sachsen ||  || 13 августа 1988 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (5867) 1988 RE || 1988 RE || 11 сентября 1988 || Паломар || J. Phinney
|-
| (5868) Охта (Ohta) || 1988 TQ || 13 октября 1988 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (5869) Танит (Tanith) ||  || 4 ноября 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (5870) Балтимор (Baltimore) ||  || 11 февраля 1989 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5871) Боббэлл (Bobbell) ||  || 11 февраля 1989 || Паломар || Элеанора Хелин
|-
| (5872) Сугано (Sugano) || 1989 SL || 30 сентября 1989 || Minami-Oda || Т. Номура, К. Каваниси
|-
| (5873) Архилох (Archilochos) ||  || 16 сентября 1989 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (5874) 1989 XB || 1989 XB || 2 декабря 1989 || Уэнохара || Н. Кавасато
|-
| (5875) Куга (Kuga) || 1989 XO || 5 декабря 1989 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
|  ||  || 24 февраля 1990 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (5877) Toshimaihara || 1990 FP || 23 марта 1990 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5878) Шарлин (Charlene) ||  || 14 февраля 1991 || Паломар || Элеанора Хелин
|-
| (5879) Альмерия (Almeria) ||  || 8 февраля 1992 || Альмерия || K. Birkle, U. Hopp
|-
| (5880) 1992 MA || 1992 MA || 22 июня 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5881) Акаси (Akashi) ||  || 27 сентября 1992 || Minami-Oda || М. Сугано, Т. Номура
|-
|  ||  || 18 ноября 1992 || Уэнохара || Н. Кавасато
|-
| (5883) Джозефблэк (Josephblack) ||  || 6 ноября 1993 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (5884) Dolezal || 6045 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5885) Apeldoorn || 3137 T-2 || 30 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5886) Rutger || 1975 LR || 13 июня 1975 || Сан-Хуан || -
|-
| (5887) Яуза (Yauza) ||  || 24 сентября 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5888) Ruders ||  || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
| (5889) Мицкевич (Mickiewicz) ||  || 31 марта 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5890) Карлсберг (Carlsberg) || 1979 KG || 19 мая 1979 || Ла-Силья || Ричард Уэст
|-
| (5891) Гегриг (Gehrig) || 1981 SM || 22 сентября 1981 || Клеть || А. Мркос
|-
| (5892) Майлздэвис (Milesdavis) ||  || 23 декабря 1981 || Нанкин || -
|-
| (5893) Цолтране (Coltrane) || 1982 EF || 15 марта 1982 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (5894) Телц (Telc) ||  || 14 сентября 1982 || Клеть || А. Мркос
|-
| (5895) Zbirka ||  || 16 октября 1982 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (5896) Narrenschiff ||  || 12 ноября 1982 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (5897) Новотна (Novotna) ||  || 29 сентября 1984 || Клеть || А. Мркос
|-
| (5898) 1985 KE || 1985 KE || 23 мая 1985 || Озеро Текапо || Алан Гилмор,  Памела Килмартин
|-
| (5899) Jedicke || 1986 AH || 9 января 1986 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (5900) Йенсен (Jensen) || 1986 TL || 3 октября 1986 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|}